Konare – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Konare – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora